Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1971 — тридцать первый чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 1 октября по 2 ноября в Сочи.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 2 полуфинала — Алма-Ата, Владимир, чемпионат ДСО «Буревестник» — по 3 призёра допускались в финал, чемпионаты ДСО «Спартак», «Труд» и ЦСКА — по 2; по итогам 30-го чемпионата страны — Н. Коноплёва и М. Раннику; по кандидатскому списку — Т. Затуловская и Е. Фаталибекова. С первых туров лидировала 17-летняя И. Левитина, которая, набрав 14 очков, впервые стала чемпионкой страны. 2-е место заняла М. Литинская — 12½ очков. 3—4-е места разделили Раннику и Л. Семёнова — по 12 очков, но по системе коэффициентов бронзовую медаль получила Л. Семёнова.

Примечательные партии 
И. Левитина — K. Скегина:
1. e4 c5 2. Кf3 d6 3. d4 cxd4 4. Кxd4 Кf6 5. Кc3 a6 6. Сc4 e6 7. Сb3 b5 8. Фe2 Сe7 9. Сg5 0-0 10. 0-0-0 Кxe4!? 11. Фxe4 Сxg5+ 12. f4 d5 13. Кxd5 exd5 14. Сxd5 Сxf4+ 15. Крb1 Лa7 16. Фxf4 Фxd5 17. Фxb8 Лe7 18. Фg3 Сb7 19. Лhf1 Лd8? 20. Лd2 Фc4 22. b3 Фc5 23. Кf5 Фxc2+ 24. Лxc2 Лxd1+ 25. Крb2, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 1, январь 1972 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 40, 1971 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1971 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сочи
Октябрь 1971 года
Ноябрь 1971 года
Спорт в России в 1971 году
1971 год в Краснодарском крае
Чемпионаты СССР в 1971 году